Мазапа де Мадеро има више значења:

 Општина Мазапа де Мадеро (Чијапас), општина у савезној држави Чијапас у Мексику
 Мазапа де Мадеро (Мазапа де Мадеро, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику